Deering (Alaska)
 Deering (Dakota del Nord)
 Deering (Nova Hampshire)
 Charles Deering (Paris, Maine, 1852 - Miami, Florida, 1927), empresari i filantrop estatunidenc.